Piñeiro o Piñeyro puede referirse a:

Piñeiro

Lugares

Parroquias 
 Piñeiro (Ames), parroquia del municipio de Ames, Galicia, España.
 Piñeiro (Cedeira), parroquia del municipio de Cedeira, Galicia, España.
 Piñeiro (Corgo), parroquia del municipio de Corgo, Galicia, España.
 Piñeiro (Cuntis), parroquia del municipio de Cuntis, Galicia, España.
 Piñeiro (Germade), parroquia del municipio de Germade, Galicia, España.
 Piñeiro (Lugo), parroquia del municipio de Lugo, Galicia, España.
 Piñeiro (Marín), parroquia del municipio de Marín, Galicia, España.
 Piñeiro (Maside), parroquia del municipio de Maside, Galicia, España.
 Piñeiro (Mugardos), parroquia del municipio de Mugardos, Galicia, España.
 Piñeiro (Páramo), parroquia del municipio de Páramo, Galicia, España.
 Piñeiro (Pastoriza), parroquia del municipio de Pastoriza, Galicia, España.
 Piñeiro (Puebla de Trives), parroquia del municipio de Puebla de Trives, Galicia, España.
 Piñeiro (Silleda), parroquia del municipio de Silleda, Galicia, España.
 Piñeiro (Tomiño), parroquia del municipio de Tomiño, Galicia, España.

Localidades 

 Piñeiro (Aldán), localidad de la parroquia de Aldán, del municipio de Cangas de Morrazo, Galicia, España.
 Piñeiro (Arcos), localidad de la parroquia de Arcos, del municipio de Cuntis, Galicia, España.
 Piñeiro (Argalo), localidad de la parroquia de Argalo, del municipio de Noya, Galicia, España.
 Piñeiro (Arteijo), aldea española de la parroquia de Monteagudo, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Piñeiro (Baroncelle), localidad de la parroquia de Baroncelle, del municipio de Abadín, Galicia, España.
 Piñeiro (Bermún), localidad de la parroquia de Bermún, del municipio de Chantada, Galicia, España.
 Piñeiro (Betanzos), localidad de la parroquia de Brabío, del municipio de Betanzos, Galicia, España.
 Piñeiro (Boimorto), localidad de la parroquia de Boimorto, del municipio de Boimorto, Galicia, España.
 Piñeiro (Boiro), localidad de la parroquia de Lampón, del municipio de Boiro, Galicia, España.
 Piñeiro (Brandeso), aldea española de la parroquia de Brandeso, del municipio de Boimorto, Galicia.
 Piñeiro (Brión), localidad de la parroquia de Ángeles, del municipio de Brión, Galicia, España.
 Piñeiro (Candai), localidad de la parroquia de Candai, del municipio de Otero de Rey, Galicia, España.
 Piñeiro (Cardeiro), localidad de la parroquia de Cardeiro, del municipio de Boimorto, Galicia, España.
 Piñeiro (Castromao), localidad de la parroquia de Castromao, del municipio de Celanova, Galicia, España.
 Piñeiro (Cecebre), localidad de la parroquia de Cecebre, del municipio de Cambre, Galicia, España.
 Piñeiro (Cuíña), localidad de la parroquia de Cuíña, del municipio de Oza-Cesuras, Galicia, España.
 Piñeiro (Dormea), localidad de la parroquia de Dormea, del municipio de Boimorto, Galicia, España.
 Piñeiro (Dozón), localidad de la parroquia de Dozón, del municipio de Dozón, Galicia, España.
 Piñeiro (Filgueira de Barranca), localidad de la parroquia de Filgueira de Barranca, del municipio de Oza-Cesuras, Galicia, España.
 Piñeiro (Fisteus), localidad de la parroquia de Fisteus, del municipio de Curtis, Galicia, España.
 Piñeiro (Mañón), localidad de la parroquia de Mañón, del municipio de Mañón, Galicia, España.
 Piñeiro (Martín), localidad de la parroquia de Martín, del municipio de Bóveda, Galicia, España.
 Piñeiro (Meira), localidad de la parroquia de Meira, del municipio de Meira, Galicia, España.
 Piñeiro (Meirás), localidad de la parroquia de Meirás, del municipio de Sada, Galicia, España.
 Piñeiro (Moeche), localidad de la parroquia de Moeche, del municipio de Moeche, Galicia, España.
 Piñeiro (Mosteiro), localidad de la parroquia de Mosteiro, del municipio de Ramirás, Galicia, España.
 Piñeiro (Naraío), localidad de la parroquia de Naraío, del municipio de San Saturnino, Galicia, España.
 Piñeiro (Osmo), localidad de la parroquia de Osmo, del municipio de Cenlle, Galicia, España.
 Piñeiro (Portela), localidad de la parroquia de Portela, del municipio de Barro, Galicia, España.
 Piñeiro (Proente), localidad de la parroquia de Proente, del municipio de Merca, Galicia, España.
 Piñeiro (Ribarteme), localidad de la parroquia de Ribarteme, del municipio de Nieves, Galicia, España.
 Piñeiro (Sabardes), localidad de la parroquia de Sabardes, del municipio de Outes, Galicia, España.
 Piñeiro (Sanguiñeda), localidad de la parroquia de Sanguiñeda, del municipio de Mos, Galicia, España.
 Piñeiro (Santa Balla), localidad de la parroquia de Santa Balla, del municipio de Vilalba, Galicia, España.
 Piñeiro (Sendelle), localidad de la parroquia de Sendelle, del municipio de Boimorto, Galicia, España.
 Piñeiro (Sobrada de Aguiar), localidad de la parroquia de Sobrada de Aguiar, del municipio de Otero de Rey, Galicia, España.
 Piñeiro (Trasmonte), localidad de la parroquia de Trasmonte, del municipio de Oroso, Galicia, España.
 Piñeiro (Valiñas), localidad de la parroquia de Valiñas, del municipio de Barro, Galicia, España.
 Piñeiro de Abaixo (Boqueijón), localidad de la parroquia de Boqueijón, del municipio de Boqueijón, Galicia, España.
 Piñeiro de Abaixo (Carelle), localidad de la parroquia de Carelle, del municipio de Sobrado, Galicia, España.
 Piñeiro de Arriba, localidad de la parroquia de Nogueira, del municipio de Sobrado, Galicia, España.
 Piñeiro de Vales, localidad de la parroquia de Borrifáns, del municipio de Oza-Cesuras, Galicia, España.

Piñeyro 

Piñeyro, localidad argentina del partido de Avellaneda, provincia de buenos Aires.